Италия была страной-хозяйкой первых летних Паралимпийских играх 1960 года в Риме. Страна представила самую большую делегацию на Играх: двадцать семь спортсменов (двадцать три мужчины и четыре женщины) соревновались в легкой атлетике, снукере, плавании, настольном теннисе и фехтовании на колясках.

Медали 
27 итальянских спортсменов завоевали медали в 6 видах спорта, что позволило стране возглавить медальный зачет с 29 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Медалисты

Многократные медалисты 
Это официальный отчет Международного паралимпийского комитета.

См. также 
 Италия на летних Олимпийских играх 1960

Примечания 

 Информация с сайта Международного паралимпийского комитета (IPC) основана на источниках, в которых не представлена вся информация с предыдущих Паралимпийских игр (1960-1984), например, эстафеты и состав команды. (Per Apr.17, 2011)

1960
Италия
Паралимпийских